Antoine Fourquet (editor) (Perpinyà, 13 de novembre del 1808 - Perpinyà, 25 de novembre del 1872), editor, bibliotecari i escriptor
 Antoine Fourquet (missioner) (Eus, 6 de març del 1872 - Montbeton, 18 de febrer del 1952), missioner i arquebisbe a la Xina